

Astronomia 

 Osservatorio Scheuren, presso Colonia, Germania

Geografia

Germania 
 Borr/Scheuren – quartiere di Erftstadt, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Scheuren – quartiere di Bad Münstereifel, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Scheuren – frazione di Hennef, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Scheuren – quartiere di Schleiden, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Scheuren – ex comune ora quartiere di Unkel, città nel circondario di Neuwied (Renania-Palatinato)

Svizzera 
 Scheuren – comune nella regione del Seeland (Canton Berna)

Pagine correlate 
 Scheuern – comune tedesco nel circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)